Baldissero puede referirse a:
 Baldissero d'Alba, localidad y comune de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia
 Baldissero Canavese, localidad y comune de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 Baldissero Torinese, localidad y comune de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia